Dead ringer è un'espressione della lingua inglese per indicare un esatto duplicato, anche nel senso di doppelgänger.

Cinema 
Chi giace nella mia bara? (Dead Ringer) – film del 1964 diretto da Paul Henreid
Deadringer – film del 1985 diretto da Teddy Page 
Inseparabili (Dead Ringers) – film del 1988 diretto da David Cronenberg

Musica 
Dead Ringer – album di Meat Loaf del 1981
Deadringer – album di RJD2 del 2003

Altro 
Dead Ringers – programma radiotelevisivo della BBC